Oblast Kirov; een Russische oblast
 Kirov (oblast Kirov); een stad in Rusland
 Kirov (oblast Kaloega); een stad in Rusland
 Sergej Kirov; een Sovjet-Russisch politicus
 De zware geleidewapenkruiser Kirov van de Project 1144.2-klasse of de NAVO-codenaam van deze klasse.
 Mariinskiballet, voorheen bekend als het Kirovballet.
Zie ook:
 Oblast Kirovohrad; een Oekraïense oblast